Кларсфельд (, , ) — фамилия. Известные носители:
 Кларсфельд, Арно (род. 1965) — французский адвокат, советник президента Франции.
 Кларсфельд, Беата (род. 1939) — немецкая журналистка.
 Кларсфельд, Серж (род. 1935) — французский адвокат и историк.

См. также 
 Клар ()
 Ясная Поляна (значения)
 Ясно-Поле